Дайновка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дайновка — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Дайновка — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Дайновка — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.